Стежарі () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Стежарі () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Стежарі.
 Стежарі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бейкулешть.